Каліберда Артем Миколайович (1989—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Каліберда Віктор — український волейболіст, гравець національної збірної.
 Каліберда Денис Вікторович ( 1990) — німецький волейболіст українського походження, догравальник збірної Німеччини.
 Каліберда Іван Опанасович (1920—2020) — Герой Радянського Союзу, генерал-майор юстиції у відставці.
 Каліберда Сергій Володимирович — капітан Національної гвардії України, повний кавалер ордена «За мужність».